Séverine est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Séverine est un prénom, féminin de .

Pseudonyme 

 Séverine (°1855 - +1929), journaliste et écrivain française.
 Séverine, chanteuse française.

Personnalités portant ce prénom 
 Séverine Ferrer, animatrice de télévision, chanteuse et actrice française.
 Ulpia Severina

Prénom français
Prénom féminin